Сентуа́ () — исторический регион Франции на юге департамента Мёрт и Мозель в Лотарингии. Хотя границы Сентуа определены лишь приблизительно, регион примерно соответствует территории современных кантонов Аруэ и Везелиз. Кроме исторических причин коммуны Сентуа объединяют и общие геологические аспекты. Несколько десятков коммун региона образуют Сообщество коммун Сентуа.

География 
В прошлом территория Сентуа представляла собой океанское дно. Здесь обнаружены многочисленные следы морских ископаемых, известных как «звезды Сиона» по расположенному здесь возвышению, известному как холм Сиона.

История 
История Сентуа начинается с XV века, когда это была вотчина графов де Водемон, независимых от герцогства Лотарингия. Графы де Водемон, проживавшие сначала в Водемон, а позже — в Везелиз, постоянно враждовали с лотарингскими герцогами вплоть до военных действий. Однако, в 1473 году брак графа де Водемон Ферри II и дочери Рене I герцога Анжу, Иоланды, примирил два лагеря. После этого графство Водемон присоединяется к герцогству Лотарингия.

Достопримечательности 

 Холм Сиона
 Замок Аруэ
 Замок Торе-Лиоте
 Замок Везелиз

Список коммун Сентуа 
 Отре
 Бенвиль-о-Мируа
 Бенне
 Клере-сюр-Бренон
 Сентре
 Доммари-Эльмон
 Форсель-Сен-Горгон
 Форсель-су-Гюнье
 Френ-ан-Сентуа
 Говиллер
 Гриппор
 Гюнье
 Аруэ
 Удельмон
 Удревиль
 Лебевиль
 Лалёф
 Леменвиль
 Мангонвиль
 Нёвиль
 Омельмон
 Орм-э-Виль
 Паре-Сен-Сезер
 Пре
 Ровиль
 Сен-Фирмен
 Саксон-Сион
 Тантонвиль
 Те-су-Водемон
 Торе-Лиоте
 Водемон
 Везелиз
 Вуанемон
 Вронкур
 Ксирокур

Ссылки 
 Сайт Холм Сиона
 Галерея видов холма Сиона
 Сообщество коммун Сентуа

География департамента Мёрт и Мозель
История департамента Мёрт и Мозель
Исторические области Франции